Associação Atlética Vila Nova é uma agremiação esportiva da cidade de Marília, interior do estado de São Paulo. Fundada no mês de agosto de 1997, a equipe se profissionalizou em 2017 para disputar a Taça Paulista de 2017.

Presidente e proprietário do Clube: Alex Vasconcellos 

Clubes de futebol de Marília
Clubes de futebol fundados em 1997
Fundações em São Paulo em 1997